Al 41-lea se poate referi la:

 Literatură
 1924 : Nuvela Al 41-lea (Sorok pervîi) de scriitorul Boris Lavreniov

 Film
 1927 : Al 41-lea (film din 1927), regizor Iakov Protazanov
 1956 : Al 41-lea (film din 1956), regizor Grigori Ciuhrai